Pyraminx, een andere naam voor een puzzel (Een Rubik's kubus-achtige puzzel maar dan in viervlaksformaat).
Pyramix, een digitaal audiomontagesysteem